Ломец може бити:

 Ломец (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Ломец (Тројан), насељено мјесто у општини Тројан, Ловечка област, Република Бугарска